Atila ist der Familienname folgender Personen:

 Cengiz Atila (* 1966), türkischer Fußballspieler
 Jessy Atila (* 1987), belgische Fußballspielerin